Das Bank of the West Classic 2013 war ein Tennisturnier, das vom 20. bis zum 28. Juli 2013 in Stanford ausgetragen wurde. Es fand parallel zum Turnier von Baku statt. 

Titelverteidigerinnen waren Serena Williams im Einzel, im Doppel Marina Eraković zusammen mit ihrer Partnerin Heather Watson. Sowohl Williams als auch Eraković und Watson traten 2013 nicht an.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielerinnen, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spielerinnen im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in Runde eins.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Bank of the West Classic 2013 fand vom 20. bis 22. Juli 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Stanford (Kalifornien)